Hargs socken kan syfta på:

 Hargs socken i Uppland 
 Västra Hargs socken i Östergötland 
 Östra Hargs socken i Östergötland